Грабівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Грабівська сільська рада — Волинська область, Шацький район
 Грабівська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Грабівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Грабівська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Грабівська сільська рада — Чернігівська область, Куликівський район
 Грабівська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України